Das DFS Classic 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Birmingham. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 5. bis 13. Juni 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Birmingham